Сегалас — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Сегалас — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна